L'assassin habite au 21, roman policier de Stanislas-André Steeman (1939) ;
 L'assassin habite au 21, film français d’Henri-Georges Clouzot, adapté du roman éponyme (1942).